Invasão japonesa de Taiwan pode se referir a:

Invasão japonesa de Taiwan (1616), resultando em retirar japoneses
Invasão japonesa de Taiwan (1874), resultando em reparações chinesas
Invasão japonesa de Taiwan (1895), resultando na anexação japonesa